Vaterpolsko EP 1926. bilo je prvo kontinentalno vaterpolsko prvenstvo ikad. Održano je u Budimpešti.

Turnir 

1. kolo, 18. i 19. kolovoza

2. kolo, 20. kolovoza

3. kolo, 21. i 22. kolovoza

1926
 1926